Plaats in Indonesië
 Ngasinan (Bener), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Ngasinan (Bonorowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Ngasinan (Bulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Ngasinan (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngasinan (Kaliwiro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Ngasinan (Kragan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Ngasinan (Weleri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Ngasinan (Susukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Ngasinan (Jetis), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java